

Єзерець () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Кресна.
 Єзерець () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Шабла.